Антон Росетті — господар Молдовського князівства (1675—1678).
 К.А. Росетті — комуни в Румунії.